Лебедева Елена Олеговна (род. 8 июня 1964, Днепропетровск) — российский автор песен, исполнитель, поэт и прозаик.

Биография 
Родилась 8 июня 1964 в Днепропетровске (Украина), окончила музыкальную школу по классу фортепиано, сама научилась играть на гитаре.
Самоученичество оказалось высокого уровня — уже в юности Елена пользовалась репутацией «единственной женщины в КСП, которая действительно умеет играть на гитаре».

Одна из наиболее известных работ Елены Лебедевой — виниловая пластинка песен Веры Матвеевой «Я ушла гулять по городу», записанная в 1989 году на фирме Мелодия совместно с Галиной Богдановской. Елена считает этот проект одним из самых главных в её творческой жизни. Пластинка эта сразу же принесла известность обеим исполнительницам, на долгие годы сделав их дуэт своего рода эталоном исполнительского мастерства.

Елена Лебедева — лауреат многочисленных Всесоюзных и Международных фестивалей авторской песни, ныне участвует в работе жюри фестивалей. 
Выступает с концертами в Америке, Канаде, Европе, Украине, России, Израиле.

С 1991 года живёт в Бостоне.

Неоднократно концертировала с Сергеем Никитиным, в 2007 году по его приглашению выступала в Московском «Доме Музыки» в программе «Сергей Никитин представляет: Елена Фролова, Андрей Крамаренко, Елена Лебедева». 
По приглашению Ольги Владимировны Окуджавы пела в московском концертном зале им. Чайковского — вместе с Еленой Камбуровой, Андреем Макаревичем, Сергеем Никитиным…

Елена пишет песни на свои стихи, но считает себя в первую очередь исполнителем.

Помимо собственных песен в творческом багаже Елены Лебедевой произведения Булата Окуджавы, Михаила Щербакова, Веры Матвеевой, Владимира Высоцкого, Виктора Луферова, Александра Мирзаяна, Александра Галича, Яны Симон, Елены Фроловой, Владимира Туриянского, Владимира Васильева и многих других.

Дискография

Ссылки 
 Персональный сайт
 Персональная страничка на всемирном портале авторской песни bards.ru

Персоналии по алфавиту
Авторы-исполнители США
Авторы-исполнители СССР